Filmfare Award за влияние в киноиндустрии () — ежегодная награда Filmfare Award с 1998 года.

Победители и номинанты

1990-е 
1998 Виджу Шах —  Тайна 

1999 Сендип Чоута —  Предательство

2000-е 
2000 Анджан Бисвас —  Навеки твоя 

2001 Сендип Чоута —  Джунгли 

2002 Ранджит Барот —  Отражение 

2003 А.Р. Рахман —  Легенда о Бхагате Сингхе 

2004 Уэйн Шарп —  Воды Ганга 

2005 А.Р. Рахман —  Возвращение на Родину 

2006 Монти Шарма —  Последняя надежда 

2007 Салим-Сулайман — Крриш А.Р. Рахман — Цвет шафрана
 Джулиус Пакьям — Кабульский экспресс
 Салим-Сулайман — Байкеры 2: Настоящие чувства
 Vishal Bhardwaj — Омкара

2008 А.Р. Рахман —  Гуру: Путь к успеху 2009 А.Р. Рахман —  Джодха и Акбар  2010-е 
2010 Амит Триведи —  Дэв.Д 2011 Амит Триведи —  Полёт 2012 Ранджит Барот —  Шайтан2013 Притам —  Барфи!

2014 Хитеш Соник —  Три ошибки моей жизни

2015 Амит Триведи —  Королева
 А.Р. Рахман — Шоссе Julius Packiam — Отважная Mathias Duplessey — В поисках Фэнни Rohit Kulkarni — Мэри Ком2016 Анупам Рой —  Пику 

2017 Sameer Uddin —  Капур и сыновья 

2018 Притам —  Детектив Джагга 
 Алокананда Дасгупта — В ловушке А.Р. Рахман — Мама Нарен Чандваркар и Бенедикт Тейлор — Папочка Сагар Десаи — Самоубийца Tajdar Junaid — Мукти Мохан''

Примечания

Ссылки 
Filmfare Award за влияние в киноиндустрии

Награды, появившиеся в 1998 году
Номинации Filmfare Awards